Dividida em várias etapas, a edição 2000 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 37ª edição do torneio foi vencido pelo time do Desterro Rugby Clube, teve como vice-campeão o São José Rugby Clube e teve como 4º colocado o Niterói Rugby Football Clube.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 2000 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2000 no Brasil